Hej, sokoły of Hej, sokoly (Гей, соколи, Nederlands: Hé, valken) is een Pools-Oekraïens volksliedje. Het lied is geschreven door Maciej Kamieński, een Poolse componist van Slowaakse afkomst en auteur van de eerste Poolse opera. De schrijver van de tekst is niet bekend, waarschijnlijk was het een Poolse dichter tegen het einde van de 18e eeuw. In 1920 tijdens de Pools-Russische oorlog werd het liedje door Poolse soldaten verspreid over Oekraïne, waar een vertaalde versie een volksliedje geworden is.

Poolse versie

Oekraïense versie 

Muziek in Polen
Muziek in Oekraïne
Volksliedje